Guttmann steht für:
 Guttmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kaufhaus S. Guttmann & Cie., Kaufhaus in Düsseldorf
 Clegg & Guttmann, Aktionskünstler-Duo

Siehe auch:
 Gutmann
 Gutman
 Guttman
 Goodman